Ким Джонхён (более известный как просто Джонхён), южно-корейский автор-исполнитель и продюсер.
Ким Джонхён умер 18 декабря 2017 года.

Биография 
Начал свою музыкальную карьеру в 2008 как участник группы SHINee.

Первая выпущенная песня, написанная Джонхёном, вошла во второй мини-альбом SHINee Romeo и стала её заглавной — «Juliette».

В 2014 году, как DJ радио-шоу «Blue Night» Джонхён запустил новую временную рубрику «Слова Blue Night, песни этого человека», в которой делился собственными песнями, написанными после прочитанных историй от слушателей.
12 января 2015 году, вышел первый сольный мини-альбом Джонхёна — Base , большинство песен которого Джонхён написал сам. 17 сентября он выпустил сборник песен собственного сочинения Story Op.1

Песни

Примечания

Ссылки 

 

Списки песен по авторам